Valcuvia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Italia:

 Bedero Valcuvia
 Cassano Valcuvia
 Rancio Valcuvia